Мези́новский — посёлок в Гусь-Хрустальном районе Владимирской области России. Центр сельского поселения «Посёлок Мезиновский».

Находится в 24 км от  районного центра, в 87 км от областного центра и в 3,5 часах на электричке от Москвы.

Население 2532 человека (2019). 

Посёлок состоит из частных и нескольких десятков небольших многоквартирных домов.

География 
Расположен на северо-востоке Мещёрской низменности в 25 км на юго-запад от Гусь-Хрустального, на проходе железной дороги Москва — Муром между массивами Мезиновского, Лосятина и Орловского торфяников.

История 
Образован как посёлок при торфопредприятии в 1918 году. С 1946 по 2005 год обладал статусом посёлка городского типа.

С 20 августа 1956 года по 12 июня 1957 года в Мезиновском работал учителем в местной средней школе писатель Александр Солженицын; об этом напоминают бюст писателя и памятная доска на стене нового здания школы. Жил он в соседней деревне Мильцево.

1 сентября 1994 года А. И. Солженицын вновь посетил поселок и провел первый урок для старшеклассников уже в новой школе, построенной вместо разрушенной деревянной, где он преподавал математику и физику.

В 2002 году жители посёлка дважды — в марте и ноябре — перекрывали движение на Казанской железной дороге, таким образом выразив протест против отсутствия в домах тепла, электричества и горячей воды.

В 2013 году в Мезиновском был открыт дом-музей Александра Солженицына.

Население

Культура, образование 
В поселке есть: школа, два детских сада, больница, дом культуры, футбольное поле.

В школе в 2003 году создан литературно-краеведческий музей «Жизнь и творчество А.И. Солженицына», ставший первым в России, посвящённым выдающемуся писателю. В нем представлено немало подлинных вещей писателя, книги с его автографами, оставленными во время его посещения Мезиновского в 1994 году и аудиозапись речи Александра Солженицына со школьной линейки в этот период, журналы «Новый мир», где впервые были опубликованы произведения писателя, газетные интервью, фотографии, школьные документы. 

Изба, где жил Солженицын, сгорела в 2012 году; воссоздана год спустя с указательным знаком, что это «дом Матрёны Захаровой», описанный в знаменитом рассказе «Матрёнин двор».

Разработан туристический проект «Маршрутами Солженицына», ставший победителем в областном конкурсе туристических проектов и предлагающий туристам все пункты, указанные в рассказе «Матрёнин двор» и пройдены самим писателем: станция Торфопродукт, железнодорожный переезд, где погибла Матрёна, школа, где преподавал Солженицын, и изба – Матрёнин двор.

Экономика

Промышленность, энергетика 

 Торфопредприятие «Мезиновское»
 ООО «Резистор» (электротехническое оборудование).
 Котельная и тепловые сети.
 Тяговая железнодорожная подстанция 110/35/10 кВ и управление энергоснабжением участки, пожарная служба, скорая помощь.

Транспорт 
 Станция Торфопродукт на железнодорожной линии Москва — Муром.
 Асфальтированная дорога, протяжённостью 11 км, — выезд на автодорогу  Владимир — Рязань.
 Асфальтированная дорога на село Демидово и окружающие деревни к югу от посёлка.
 Локомотивное депо узкоколейной железной дороги.

Связь и СМИ 
Действует почтовое отделение.

Оператор проводной связи, включая доступ в интернет, — компания «Ростелеком».

Эфирное вещание 

В 70 км на ССВ «виден» Судогодский (Ново-Быково) радиоцентр — приём на метровую антенну «Первого канала» на 9 ТВК и «Россия 1-Владимир» на 4 ТВК, а также Радио России-Владимир на 69,47 МГц.

В 57 км на запад «виден» Шатурский радиоцентр — приём на дециметровую антенну «Первого канала» на 21 ТВК, и «Россия 1» на 26 ТВК, а также радио РТВ-Подмосковье на 65,96 МГц.

Примечания 

Населённые пункты Гусь-Хрустального района
Бывшие посёлки городского типа Владимирской области